Die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1999 fanden vom 20. bis 28. März 1999 in der Hartwall Arena in Helsinki (Finnland) statt.

Wegen der großen Anzahl der Teilnehmer wurde das Starterfeld in den Einzelwettbewerben erneut in Gruppe A und B eingeteilt.

Ergebnisse 

 B = Bewertung
 QA = Qualifikation (Gruppe A)
 QB = Qualifikation (Gruppe B)
 KP = Kurzprogramm
 K = Kür
 PT = Pflichttanz
 OT = Originaltanz

Herren

Damen

Paare 

 Z = Zurückgezogen

Eistanz

Medaillenspiegel

Weblinks 
 

1999
Sportveranstaltung 1999
Weltmeisterschaften 1999